Гайбулло Дилович Дилов (; род. Бухарская область, Узбекская ССР) — узбекский государственный деятель. С 11 ноября 1998 по 31 мая 2002 год являлся хокимом Навоийской области.

Биография 
11 ноября 1998 года президент Узбекистана Ислам Каримов подписал указ о назнчении Гайбулло Дилова хокимом Навоийской области, который до назначения работал первым заместителем хокима Бухарской области.

31 мая 2002 года глава Узбекистана Ислам Каримов освободил от обязанностей хокима области.

Примечания 

Хокимы Навоийской области